A Kattara név két egymástól távol eső földrajzi helyre utal:

Kattara; ókori közel-keleti település Mezopotámiában
Kattara-sivatag; líbiai térség
Kattara-mélyföld; a Kattara-sivatag része